Mille piani (Mille Plateaux) – saggio di Gilles Deleuze e Félix Guattari del 1980
 Mille Plateaux – etichetta discografica tedesca